Emil Bemström, né le  à Nyköping, en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui joue aux positions de centre ou d'ailier droit.

Biographie

Carrière 
Il a été choisi par les Blue Jackets de Columbus en  position lors du quatrième tour du Repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Famille 
Le père d'Emil, , a disputé 517 matchs dans la SHL (alors Elitserien).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2015-2016 || Leksands IF || J20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2016-2017 || Leksands IF || J20 || 28 || 21 || 12 || 33 || 35 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2016-2017 || Leksands IF  || SHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2017-2018 || Leksands IF || Allsvenskan || 33 || 8 || 7 || 15 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Leksands IF || J20 || 18 || 12 || 13 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2018-2019 || Djurgårdens IF || SHL || 47 || 23 || 12 || 35 || 8 || 19 || 5 || 5 || 10 || 2 
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 56 || 10 || 10 || 20 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2020-2021 || HIFK || Liiga || 16 || 8 || 9 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 20 || 3 || 2 || 5 || 0 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 2016 || Suède || Coupe Hlinka-Gretzky || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || 4e 
|- 
| 2017 || Suède || WJC18 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  
|-
| 2019 || Suède || WJC || 5 || 4 || 2 || 6 || 20 ||

Récompensess 
 Årets rookie : 2019
 Joueur junior suédois de l'année : 2019 
 Trophée Håkan-Loob : 2019

Références

Liens externes 

 
 

         

  

Joueur du Leksands IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Naissance en juin 1999
Naissance à Nyköping